Spojení písmene H a číslice 3 může mít různé významy:

 Hummer H3 – americký terénní automobil
 Rychlostní silnice H3 – Rychlostní silnice na Slovinsku
 Histon H3 – bazický nukleoprotein, jehož mutace se podílí na vzniku různých nádorů, například difúzního středočárového gliomu mozku
 H3 – japonská nosná raketa ve vývoji
 h3 – pole šachovnice